Gammalsvenska kan avse:

 en äldre form av svenska, ej använt som vetenskaplig term
 en äldre, föga bruklig benämning på epoken äldre nysvenska (1526–1732)
 dialekten som talas i Gammalsvenskby i Ukraina, se gammalsvenska (dialekt)